Mbomou kan syfta på följande:

 Mbomou, flod i Centralafrikanska republiken och Kongo-Kinshasa
 Mbomou (prefektur), prefektur i Centralafrikanska republiken